Луций Арунций може да се отнася за:

 Луций Арунций (консул 22 пр.н.е.), консул 22 пр.н.е., адмирал
 Луций Арунций (консул 6 г.), консул 6 г.
 Луций Арунций Камил Скрибониан, консул 32 г., узурпатор 42 г.
 Луций Арунций Фурий Скрибониан, квестор 49 г.